Pierre Marceau, journaliste québécois ;
 Pierre Marceau (1991-), catcheur (lutteur professionnel) français ;